Кипурос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кипурос, Костас (1914—1983)) — греческий коммунист, командир подразделений Народно-освободительной армии Греции и Демократической армии Греции.
 Кипурос, Костас (1911—1985) — греческий коммунист, командир подразделений Народно-освободительной армии Греции и Демократической армии Греции.